gromada Lipnica (powiat chojnicki) (pocz. gromada Lipnice)
 gromada Lipnica (powiat kolbuszowski)

także:

 gromada Lipnica Dolna (powiat jasielski)
 gromada Lipnica Mała (powiat nowotarski)
 gromada Lipnica Murowana (powiat bocheński)
 gromada Lipnica Wielka (powiat nowosądecki)
 gromada Lipnica Wielka (powiat nowotarski)